Si Chomphu (în ) este un district (Amphoe) din provincia Khon Kaen, Thailanda, cu o populație de 78.220 de locuitori și o suprafață de 529,041 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 10 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 107 de sate (muban).

Amphoe în provincia Khon Kaen